Грюбер (, , ) — французская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Грюбер, Жак (1870—1936) — французский художник по стеклу, дизайнер, представитель школы Нанси
 Грюбер, Генрих (1891—1975) — немецкий протестантский теолог, пастор, праведник народов мира.
 Грюбер, Иоганн (1623—1680) — австрийский иезуитский миссионер и картограф, известный исследователь.
 Грюбер, Клаус Михаэль (1941—2008) — немецкий актёр, крупнейший театральный и оперный режиссёр.